Hospital de Santa Caterina (Salt), centre mèdic actiu al terme de Salt (Gironès)
 Hospital de Santa Caterina de Girona, centre mèdic a la ciutat de Girona actiu fins al 2009
 Hospital i capella de Santa Caterina a Ordis